23. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Oslo, w Norwegii, w dniach 29 lutego – 1 marca 1992. Zawody rozegrano na sztucznym torze na Valle Hovin Kunstisbane. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Pierwsze w historii złoto dla Chin wywalczyła Ye Qiaobo, a po raz piąty najlepszy był Igor Żelezowski, który startował jako reprezentant Wspólnoty Niepodległych Państw.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 29 łyżwiarzy (25 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DSN – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1992 w sportach zimowych
1992 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo